Benser ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Gottfried Benser (1700–1760), deutscher Kaufmann und Ratsherr
 Günter Benser (* 1931), deutscher marxistischer Historiker
 Ursula Benser (1915–2001), deutsche Malerin
 Walther Benser (1912–2002), Fotograf, Bildjournalist und Kaufmann